rezeda, növénynemzetség
 Rezeda, keresztnév